

Letteratura 
Il mistero del lago (In the Lake of the Woods) – romanzo di Tim O'Brien del 1994
Il mistero del lago (Angels Fall) – romanzo di Nora Roberts del 2006
 Il mistero del lago (The Bride's Bodyguard) – romanzo di Elizabeth Thornton del 1997

Televisione 
Il mistero del lago (The Lake) – film per la televisione del 1998 diretto da David Jackson
Nora Roberts - Il mistero del lago (Angels Fall) – film per la televisione del 2007 diretto da Ralph Hemecker
Il mistero del lago  – film per la televisione del 2009 diretto da Marco Serafini